A27, A 27 oder A-27 steht für:
 A 27, Kennung für Artilleriewerk Commeire, Schweiz

Autobahnen und Fernstraßen:
 Aftokinitodromos 27 in Griechenland
 Autobahn 27 (Belgien)
 Autoestrada A27 in Portugal
 Autovía A-27 in Spanien
 Autoroute A27 in Frankreich
 Autostrada A27 in Italien
 A27 (Kasachstan)
 Bundesautobahn 27 in Deutschland
 Rijksweg 27 in den Niederlanden

A27